Bruce Rowland kan syfta på

 En australisk kompositör, se Bruce Rowland (kompositör)
 En engelsk trumslagare och slagverkare, se Bruce Rowland (trumslagare)